Hopton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ralph Hopton (1598-1652), commandant royaliste durant la Première Révolution anglaise
Russell Hopton (1900-1945), acteur américain

Toponyme

Hopton, village du Derbyshire
Hopton, village du Staffordshire
Hopton, village du Suffolk
, village du Norfolk
Hopton Cangeford, village du Shropshire
Hopton Heath, hameau du Shropshire
Hopton Wafers, village du Shropshire
Upper Hopton, localité du Yorkshire de l'Ouest

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme